Oberwall ist der Ortsname von

 Oberwall (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Oberwall (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern